Teofilacto puede hacer referencia a:

 Teofilacto, exarca eunuco de Rávena; 
 Teofilacto I, noble medieval, Conde de Tusculum; 
 Teofilacto Botaniates, general bizantino del siglo XI y gobernador de Tesalónica; 
 Teofilacto de Constantinopla, patriarca de Constantinopla; o 
 Teofilacto Simocates, historiador bizantino de principios del siglo VII.
 Teofilacto de Ohrid o Teofilacto de Ocrida, arzobispo griego del siglo XI y comentarista de las Sagradas Escrituras.